Cochabamba (czyt. koczabamba) – departament w środkowej Boliwii. Zajmuje powierzchnię 55 631 km². W 2012 roku liczył 1 762 761 mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosiła 31,7 mieszk./km². Stolicą departamentu jest Cochabamba. Dzieli się na 16 prowincji.

Demografia 
W 2012 roku populacja departamentu liczyła 1 762 761 mieszkańców. W porównaniu z 2001 rokiem rosła ona średnio o 1,69% rocznie.

Miasta departamentu 
Tabela przedstawie główne miasta departamentu:

Podział na prowincje 
Tabela przedstawia populację poszczególnych prowincji departamentu Cochabamba w 2001 roku, z wyróżnieniem mężczyzn i kobiet. 

Źródło:INE

Przypisy 

 
Departamenty w Boliwii